

Geografia 
 Upi – antica città babilonese, talvolta identificata con Akshak
 Upi – municipalità delle Filippine nella Provincia di Maguindanao
 South Upi – municipalità delle Filippine nella Provincia di Maguindanao

Sigle 
 Unione Paneuropea Internazionale
 Unione delle province d'Italia
 United Press International – agenzia di stampa statunitense

Codici 
 upi – codice ISO 639-3 della lingua umeda

Informatica 

 UPI-src – programma in sviluppo per installare in modo universale i pacchetti software delle distribuzioni Linux su qualsiasi piattaforma